La Vojvodina Novi Sad est un club omnisports de Novi Sad en Serbie.

FK Vojvodina Novi Sad : section football
RK Vojvodina Novi Sad : section handball
HK Vojvodina Novi Sad : section hockey sur glace

Club omnisports en Serbie
Club sportif à Novi Sad